Блу Спрингс има више значења:
 Блу Спрингс (Алабама)
 Блу Спрингс (Мисисипи)
 Блу Спрингс (Мисури)
 Блу Спрингс (Небраска)